Moritzstraße ist der Name mehrerer Straßen:

 Moritzstraße in Altenburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Altenburg #Altenburg
 Moritzstraße in Berlin-Kreuzberg, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Kreuzberg #Moritzstraße*
 Moritzstraße in Berlin-Spandau, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Spandau #Moritzstraße*
 Moritzstraße (Dresden), eine nur im Ansatz wiederhergestellte Verbindungsstraße vom Neumarkt zum Ring in Dresden, vgl. Haus Moritzstraße 6 (Dresden)
 Moritzstraße im eingemeindeten Ortsteil Dresden-Langebrück, siehe Liste der Kulturdenkmale in Langebrück
 Moritzstraße (Erfurt) im Stadtteil Altstadt (Erfurt)
 Moritzstraße in Magdeburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Neue Neustadt #Moritzstraße
 Moritzstraße in Wiesbaden, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Mitte (südliche und westliche Stadterweiterungen) #Moritzstraße
 Moritzstraße (Wuppertal) im Stadtbezirk Elberfeld-West

Ehemals:
 Moritzstraße in Radebeul, seit 1945 Hölderlinstraße (Radebeul)